Aristogitó el tiranicida, que va assassinar Hiparc el 514 aC (vegeu Harmodi i Aristogitó)
 Aristogitó d'Atenes, orador i polític atenenc 
 Aristogitó de Tebes, escultor grec